Сетовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сетовский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Сетовский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.